"Livorno" pode significar:

 Livorno, cidade italiana da Toscana
 Livorno (província), província da Toscana
 Associazione Sportiva Livorno Calcio, clube italiano de futebol
 Livorno Ferraris, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos